Hohlweg ist in geographischer Hinsicht 

 allgemeine Bezeichnung für einen ins Gelände eingeschnittenen Weg, siehe Hohlweg 
 Hohlweg Große Egge, Name eines in Kalkstein gehauenen Straßenabschnitts im Teutoburger Wald
 Am Hohlenweg, Name einer Ortslage in der bergischen Stadt Wuppertal
 Hohlwege (Flensburg), Gebiet der Stadt Flensburg
alter Name der Hohlstrasse in Zürich

Gebiete:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hohlweg am Pahlsgrund
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hohlweg südlich Leitmar
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hohlweg westlich Udorf
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hohlwege Böhl / Wagenschmier

Hohlweg ist der Familienname von

 Armin Hohlweg (1933–2022), deutscher Byzantinist
 Walter Hohlweg (1902–1992), österreichischer Endokrinologe

Siehe auch: 

 Bethmann-Hollweg 
 Hollweg 
 Hollenweger 
 Holweck 
 Holweg 
 Der Hohlweg, Roman des deutschen Schriftstellers Günter de Bruyn (1926–2020) aus dem Jahre 1963 
 Hohlenweg